Charles Plantade peut faire référence à :
 Charles-Henri Plantade (1764-1839), claveciniste et compositeur français ;
 Charles-François Plantade (1787-1870), compositeur français, fils du précédent.